Charles Grey kan syfta på bland andra:

Charles Grey, 7:e earl av Kent (1540–1593)
Charles Grey, 1:e earl Grey (1729–1807)
Charles Grey, 2:e earl Grey (1764–1845)
Charles Grey (militär) (1804–1870)
Charles Grey, 5:e earl Grey (1879–1963)

Se även
Charles Gray